Adolph-Kolping-Denkmal steht für:

 Adolph-Kolping-Denkmal (Giesel)
 Adolph-Kolping-Denkmal (Köln)
 Adolph-Kolping-Denkmal (Schrobenhausen)